Куинтин Дэйли (; 22 января 1961, Балтимор, Мэриленд — 8 ноября 2010, Лас-Вегас, Невада) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Университете Сан-Франциско, в 1982 году был выбран на драфте НБА под 7-м номером командой «Чикаго Буллз». Позже выступал за команды «Миссисипи Джетс» (КБА), «Лос-Анджелес Клипперс», «Сиэтл Суперсоникс» и «Якима Сан Кингз» (КБА). Всего в НБА провёл 10 сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1983). В 1982 году включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA. Два года подряд признавался баскетболистом года среди студентов конференции West Coast (1981—1982). Всего за карьеру в НБА сыграл 528 игр, в которых набрал 7470 очков (в среднем 14,1 за игру), сделал 1307 подборов, 1188 передач, 500 перехватов и 51 блок-шот.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com  
 Статистика на сайте NBA.com  

Баскетболисты США
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Родившиеся в Балтиморе
Умершие в Лас-Вегасе
Выпускники Университета Сан-Франциско